Michael Knight désigne : 
 Michael Knight, joueur international néo-zélandais de rugby à XV
 Michael Knight (acteur), un acteur américain
 Michael Knight, le héros de la série télévisée K 2000
 Michael Knight, un directeur artistique de cinéma britannique.